Nurcan Taylan (* 29. Oktober 1983 in Mamak/Ankara) ist eine türkische Gewichtheberin.

Werdegang 
Sie wurde in Mamak als drittes Kind geboren. Ihre Familie kommt ursprünglich aus Hafik in der Provinz Sivas.

Taylan wurde im Alter von elf Jahren von Mehmet Üstündağ, der später auch ihr Trainer war, entdeckt.

Nur 1,52 m groß, hob sie zwei Welt- und fünf Olympische Rekorde in der Gewichtsklasse bis 48 kg der Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen. Nurcan Taylan ist die erste Türkin, die bei Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewann.

Taylan ist Europameisterin im Gewichtheben, sie hat sechs europäische und zwei Weltrekorde errungen, am 17. September 2010 verbesserte sie den Weltrekord im Stoßen der 48-kg-Klasse auf 121,0 kg.

Doping 
Im Oktober 2011 wurde Nurcan Taylan als wiederholte Dopingsünderin vom Internationalen Gewichtheber-Verband (IWF) für vier Jahre gesperrt. Sie konnte deshalb nicht an den Olympischen Sommerspielen 2012 in London teilnehmen. Später wurde diese Sperre auf zwei Jahre verkürzt. Im Jahr 2016 strich das Internationale Olympische Komitee zudem alle Wertungen von Taylan, die diese bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking erreicht hatte, da die Nachtests der Proben sie auch hier des Dopings überführten.

Medaillen 
Olympische Spiele

 Weltmeisterschaften 

 Europameisterschaften 

 Mittelmeerspiele

Weltrangliste von 2004

Weblinks 
 Foto von den Europameisterschaften 2009
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Gewichtheber (Türkei)
Olympiasieger (Gewichtheben)
Olympiateilnehmer (Türkei)
Weltrekordhalter (Gewichtheben)
Dopingfall im Gewichtheben
Doping in der Türkei
Türke
Geboren 1983
Frau